Auf einen Schlag (Auf einen Streich) steht für:

 Auf einen Schlag! (1968), deutscher Fernsehfilm 
 Tatort: Auf einen Schlag, deutscher Fernsehfilm von Richard Huber (2016)

Auf einen Streich steht für:
Sechs auf einen Streich

Siehe auch:
 Summer Catch (Alternativtitel Summer Catch – Auf einen Schlag verliebt), US-amerikanischer Film von Michael Tollin (2001)